MSN (Microsoft), een collectie internetdiensten van Microsoft (vroeger: The Microsoft Network)
 Multiple Subscriber Number van ISDN
 MSN Messenger, later hernoemd naar Windows Live Messenger
 MSN, van Manufacturer's Serial Number
 Lionel Messi, Suárez en Neymar, een aanvallend trio bij FC Barcelona